Kunta Kinteh (eiland) - werelderfgoedlocatie in Gambia; vernoemd naar onderstaand romanpersonage
 Kunta Kinteh; belangrijk personage in de roman Roots: Wij zwarten